Het ATP-toernooi van Amersfoort 2007 (met de officiële naam The Priority Telecom Open 2007) werd van 16 tot 22 juli 2007 gespeeld in de Nederlandse stad Amersfoort. Het toernooi werd voor de 34e keer georganiseerd. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen in de openlucht op Sportpark Bokkeduinen. De ongeplaatste Belg Steve Darcis won uiteindelijk het toernooi.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Samenvatting

Eerste ronde 
In de eerste ronde werden vijf van de acht geplaatste spelers uit het toernooi geslagen. De drie aanwezige Nederlanders (Sluiter, Haase en De Bakker) in het toernooi (alle drie wildcards) wisten de tweede ronde te bereiken. Van de drie gestarte Belgen (Rochus, Vliegen en Darcis) in het toernooi wist één speler de tweede ronde te bereiken, Steve Darcis. Het was voor Darcis de eerste overwinning op een ATP-toernooi.

Achtste finale 
De als vierde geplaatste Italiaan Filippo Volandri wist in de achtste finale niet af te rekenen met de Rus Igor Andrejev. Andrejev verloor de eerste set, maar wist vervolgens de volgende twee sets te winnen met behulp van drie breaks. De top 50-speler Gilles Simon was niet opgewassen tegen Steve Darcis, een Belg afkomstig uit het kwalificatietoernooi. De Nederlanders Raemon Sluiter en Thiemo de Bakker wisten in tegenstelling tot Robin Haase niet de kwartfinale te bereiken.

Kwartfinale 
De als derde geplaatste Carlos Moyà wist niet te winnen van de Oostenrijker Werner Eschauer. Robin Haase moest op donderdag aantreden tegen Florent Serra, bij een stand van 3-2 in het voordeel van Haase werd de partij onderbroken vanwege de regen. De volgende dag werd het restant gespeeld, na meer dan twee uur spelen bleek Haase in drie sets de sterkste. De als tweede geplaatste Joezjny had weinig problemen met zijn landgenoot Korolev.

Halve finale 
De laatste Nederlander in het toernooi, Robin Haase, wist de finale niet te bereiken. Haase verloor beide sets met één break, waardoor de Oostenrijker Eschauer de finale bereikte. De enige overgebleven geplaatste speler, Michail Joezjny, wist niet te winnen van de Belg Steve Darcis. In drie sets zette de onervaren Darcis de top 20-speler aan de kant.

Finale 
De finale werd later aangevangen dan gepland, dit in verband met de neerslag. Eschauer leek gedurende de wedstrijd niet in concentratie en maakte hierdoor meer fouten dan Darcis deed. De Belg, gedurende het toernooi nummer 297 op de wereldranglijst, won zo zijn eerste ATP-titel uit zijn carrière.

Toernooischema

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Amersfoort
ATP-toernooi van Amersfoort